Павле́нково — название населённых пунктов:

Россия 
 Павленково — село в районе имени Лазо Хабаровского края.

Украина 
 Павленково — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Павленково — село в Белопольском районе Сумской области.
 Павленково — село в Лебединском районе Сумской области.

См. также 
 Павленков
 Павленко